

Patronyme 

 Alberto Angulo (né en 1970), joueur de basket-ball espagnol ;
 Álex Angulo (1953-2014), acteur espagnol ;
 Brayan Angulo (né en 1989), footballeur colombien ;
 Diego Angulo Íñiguez (1901-1986), historien de l'art espagnol ;
 Diego Euclides de Angulo Lemos (1841-1917), militaire et homme politique colombien ;
 Igor Angulo (né en 1984), footballeur espagnol ;
 Jaime de Angulo (1887-1950), linguiste, romancier, et ethnomusicologue américain ;
 James Angulo (né en 1974), footballeur colombien ;
 Liliana Angulo Cortés (1974-), artiste plasticienne colombienne ;
 Lucio Angulo (né en 1973), basketteur espagnol ;
 Marco Angulo (né en 2002), footballeur équatorien ;
 Marvin Angulo (né en 1986), footballeur costaricien ;
 Miguel Ángel Angulo (né en 1977), footballeur international espagnol ;
 Pedro Fernández del Campo y Angulo (1656-1721), homme d'état espagnol ;
 Roberto Borge Angulo (né en 1979), gouverneur de l'État mexicain du Quintana Roo ;
 Sergio Angulo (né en 1960), footballeur international colombien ;
 Silvia Angulo (née en 1993), joueuse de squash colombienne.
Patronyme hispanique